Gein steht für:

 schwarzbrauner Hauptbestandteil der Ackererde
 Gein (chemische Verbindung), ein Glykosid aus der Wurzel der Nelkenwurz
Grupo Especial de Inteligencia del Perú (Anti-Terror-einheit des peruanischen Staates)

Gein ist der Familienname folgender Personen:

 Ad van de Gein († 2014), niederländischer Musiker
 Ed Gein (1906–1984), Mörder
 Gidget Gein (1969–2008), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Gain
 Geyn
 Gheyn